De Doctrina Christiana — название нескольких богословских трактатов:
  — Аврелия Августина;
 De Doctrina Christiana — Джона Мильтона.